Fränking ist der Ortsname von

 Fränking (Niedertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Fränking (Weichs), Ortsteil der Gemeinde Weichs, Landkreis Dachau, Bayern

Siehe auch:
 Franking